Cybercom bezeichnet:

 United States Cyber Command, US-Behörde zur elektronischen Kriegsführung
 eine Marke des Unternehmens Medion
 Cybercom Group, schwedisches Telekommunikationsunternehmen